Vuolle eller vuele är ett samiskt ord som syftar på något som är under eller lågt i förhållande till något annat och som förekommer som en del av ett antal ortnamn i bland annat Sverige. Ordets komparativform (nedre eller lägre) är vuolep eller vuoleb, medan superlativformen (nedersta eller lägsta) är vuolemus. Motsatsen (övre) är padje.

Vuele-Gåttere, sjö i Bergs kommun,  (35,8 ha)
Vuollelite, sjö i Vilhelmina kommun,  (1,34 km²)
Vuoleb Tjallasjaure, sjö i Arjeplogs kommun,  (6,26 km²)
Vuoleb Rabna, sjö i Arjeplogs kommun,  (72,1 ha)
Vuoleb Silbojaure, sjö i Arjeplogs kommun,  (20,2 ha)
Vuoleb Muitunisjaure, sjö i Arjeplogs kommun,  (47,7 ha)
Vuoleb Sårvejaure, sjö i Arjeplogs kommun,  (37 ha)
Vuolep Vuoulak, sjö i Arjeplogs kommun,  (10,6 ha)
Vuolep Tjäpukjaure, sjö i Arjeplogs kommun,  (12,6 ha)
Vuolep Harrok, sjö i Arjeplogs kommun,  (12,6 ha)
Vuolle-Paktjajaure, sjö i Jokkmokks kommun,  (82,1 ha)
Vuolep Pållaure, sjö i Jokkmokks kommun,  (34,6 ha)
Vuolep Jervasjaure, sjö i Jokkmokks kommun,  (1,31 km²)
Vuolep Lastak-Jauratj, sjö i Jokkmokks kommun,  (30,7 ha)
Vuolep Vuoksákjávrre, sjö i Jokkmokks kommun,  (8,03 ha)
Vuollerim, tätort i Jokkmokks kommun, 
Vuolep Appojaure, sjö i Gällivare kommun,  (2,06 km²)
Vuolep Kaitumjaure, sjö i Gällivare kommun,  (15,1 km²)
Vuolep Skartajaure, sjö i Gällivare kommun,  (16,3 ha)
Vuolep Tjuolmajaure, sjö i Kiruna kommun,  (1,88 km²)
Vuolep Njakajaure, sjö i Kiruna kommun,  (12,7 ha)
Vuolep Huikajaure, sjö i Kiruna kommun,  (17,9 ha)
Vuolep Njuorajaure, sjö i Kiruna kommun,  (4,66 km²)
Vuolep Luoktejaure, sjö i Kiruna kommun,  (54,8 ha)
Vuolep Luoktekjaure, sjö i Kiruna kommun,  (12,7 ha)
Vuolep Allakasjaure, sjö i Kiruna kommun,  (40,3 ha)
Vuolep Tjuorvosjaure, sjö i Kiruna kommun,  (16,6 ha)
Vuolemus Kårsavaggejaure, sjö i Kiruna kommun,  (71,3 ha)
Vuolemus Njakajaure, sjö i Kiruna kommun,  (23,2 ha)
Vuolemus Våkajaure, sjö i Kiruna kommun,  (30,7 ha)

Se även 
Vuollejaure

Referenser 

Samiska

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn